Por Iseo pode estar à procura de:
 Iseo - uma comuna na província de Bréscia, região da Lombardia, na Itália;
 Iseo - uma comuna no cantão de Tessino, na Suíça.
 Provaglio d'Iseo, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos